Entscheidung steht für:
 Entscheidung im Allgemeinen, eine bewusste Wahl zwischen Alternativen
 Entscheidung in der Europäischen Gemeinschaft war das Äquivalent zu einem Verwaltungsakt im innerstaatlichen Recht, siehe Beschluss (EU)
 Entscheidung (Gericht), eine Entscheidung im Gerichtswesen
 Entscheidung (Zeitschrift), eine christliche Zeitschrift

Siehe auch:

 Die Entscheidung